Munk eller Munken kan syfta på:

 Munk – en man som av religiösa skäl för en asketisk livsstil
 Munk (bakverk) – ett begrepp för olika bakverk
 Kokosmunk - regional benämning i Göteborg med omnejd på bakverket skumboll
 Munk (hydrologi) – en anordning för att reglera inloppet eller utloppet till en damm
Munken & Kulan – en svensk serie skapad av pastorn Åke Samuelsson

Platser
Munken, Hangö – en ö i Hangö stad, Finland

Personer
 Munk (adelsätter) – flera danska adelsätter
 Andrzej Munk (1921–1961), polsk filmregissör
 Jens Munk (1579-1628), dansk sjöfarare
 Kaj Munk, tidigare Petersen (1898–1944), dansk författare och präst